RPM o R.P.M. puede referirse a:
 Revolución por minuto, una unidad de frecuencia que se usa también para expresar velocidad angular.
 RPM, una revista musical canadiense, ya fuera de circulación.
 RPM Package Manager, sistema de administración e instalación de paquetes de software, característico de varias plataformas GNU/Linux, fundamentalmente basadas o afines a Red Hat.
 Ruptura prematura de membrana, un trastorno que se produce en el embarazo cuando el saco amniótico se rompe más de una hora antes del inicio del trabajo de parto.
 Power Rangers RPM, temporada de la franquicia Power Rangers.